Ю́го-За́падная — станция метро в нескольких городах:

* «Юго-Западная» — станция Московского метрополитена.
 «Юго-Западная» — строящаяся станция Петербургского метрополитена.
 «Юго-Западная» — перспективная станция Нижегородского метрополитена.